Pribréjnoie (en rus: Прибрежное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 43 habitants. Pertany al districte de Sudak.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea